Agustín Rodríguez – calciatore spagnolo di ruolo portiere
 Agustín Rodríguez – calciatore uruguaiano di ruolo attaccante
 Agustín Rodríguez – calciatore argentino di ruolo centrocampista